XB peut faire référence au :
 Mexique selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, 
 Surnom de Xavier Bertrand à Saint-Quentin.
 Xenoblade Chronicles, série de jeux vidéo de Monolith Soft.
 Xenoblade Chronicles, jeu vidéo de Monolith Soft.
xB est une automobile :
 Scion xB, deux générations depuis 2003.

Xb :
 Peut aussi être une émoticône représentant un bonhomme fermant les yeux et tirant la langue Xb et ses congénères sont:xD x) x(etc.

XB

 «Христос воскресе» : En Alphabet cyrillique, (lire x, v), est une salutation de Pâques qui signifie Le Christ est ressuscité.
Code